Fregatte Rheinland-Pfalz steht für folgende deutschen Kriegsschiffe:

 Rheinland-Pfalz (F 209), Fregatte der Bremen-Klasse (1979 bis 2013)
 Rheinland-Pfalz (F 225), Fregatte der Baden-Württemberg-Klasse (ab 2015)